De 3. Liga van het seizoen 2014/15 is het op twee na hoogste niveau van het Duitse voetbal. Dit was het zevende seizoen dat deze competitie wordt georganiseerd. Nieuw dit seizoen zijn Energie Cottbus, Dynamo Dresden en Arminia Bielefeld, die gedegradeerd zijn uit de 2. Bundesliga, en SG Sonnenhof Großaspach, SC Fortuna Köln en 1. FSV Mainz II, die gepromoveerd zijn uit de Regionalliga.

Op de 37ste en voorlaatste speeldag was DSC Arminia Bielefeld zo goed als zeker zeker van de titel en tevens stond de tweede in het klassement, MSV Duisburg, als tweede promoveerende ploeg vast. Arminia Bielefeld won op de laatste speeldag titel nadat het met 0-1 bij SG Sonnenhof Großaspach gewonnen had, MSV Duisburg werd tweede. Holstein Kiel wist de plaats voor de play-offs voor de promotie naar de 2. Bundesliga te verzekeren. Tegen TSV 1860 München zag het er lang naar uit dat de club als derde club uit de 3. Liga zou promoveren, maar verloor uiteindelijk met 2:1 in de terugwedstrijd in München nadat het in de heenwedstrijd in Kiel 0-0 was gebleven. De Stuttgarter Kickers wisten met een vierde plaats een ticket voor de eerste ronde van de DFB-Pokal 2015/2016 te behalen, evenals Energie Cottbus, VfL Osnabrück, Chemnitzer FC, Hallescher FC, Hansa Rostock en SpVgg Unterhaching, de winnaars van de Landespokale.

SSV Jahn Regensburg kon al vanaf de 35ste speeldag de degradatie niet meer vermijden. Op de 37ste speeldag stond ook de degradatie van Borussia Dortmund II vast en op de laatste speeldag stond de derde en laatste degraderende ploeg vast, SpVgg Unterhaching. Na de play-offs in voor promotie promoveerden FC Würzburger Kickers, 1. FC Magdeburg en Werder Bremen II naar derde klasse.

Clubs

Eindstand 

De eerste een tweede van het klassement promoveren direct naar de 2. Bundesliga, de derde speelt 2 barragewedstrijden tegen de 16de van de 2. Bundesliga. De vierde kwalificeert zich voor een plaats in de DFB-Pokal. De drie laatste ploegen degraderen naar de Regionalliga. Door een inbreuk tegen het licentiereglement werd SpVgg Unterhaching 2 punten afgetrokken.

Uitslagen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met dertien of meer treffers achter hun naam.

Duits competitievoetbal 2014/15